Северина Духинская (до замужества — Жоховская, по первому мужу — Прушакова) (; , с. Кошайец (ныне Мазовецкое воеводство, Польша) — , ) — польская , , либреттист, ка, , почётный член Антропологического общества в Париже (Société d’anthropologie de Paris) и Географического общества (Société de géographie). Член Антропологического общества Парижа.

Биография 
Жена историка и этнографа Франциска Духинского. Активистка культурного движения в Польше. С 1847 года жила в Варшаве. В 1856—1863 годах публиковалась в журнале «Rozrywki dla Młodocianego Wieku», помещала свои произведения в «Biblioteki Warszawskiej».

Автор стихов и прозы. Переводила с французского (в частности, Сюлли-Прюдома) и скандинавских языков. Использовала псевдоним Украинич (Ukrainicz).

Была горячей патриоткой, тайно организовала систему помощи семьям повстанцев во время польского восстания 1863—1864 годов. После подавления восстания эмигрировала во Францию. Жила в Париже (в 1870—1876 годах — за пределами Франции), где и умерла в 1905 году.

Похоронена вместе с мужем на кладбище в Монморанси.

Избранные произведения 
 Powieści naszych czasów (1853)
 Elżbieta Drużbacka (1855)
 Do Towarzystwa Historyczno Literackiego (1872)
 Królowie polscy w obrazach i pieśniach (1893)

Примечания

Литература 
 Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa, zeszyt X, Nakład druk i własność Noskowskiego, Warszawa 1888.
 Barbara Konarska-Pabiniak. Seweryna Duchińska — literatka i patriotka

Ссылки 
 Работы С. Духинской

Польские писатели
Польские поэты
Либреттисты Польши
Похороненные на кладбище Монморанси